Сипария () — регион на острове Тринидад, Тринидад и Тобаго. Граничит с регионом Пенал-Дебе и боро Пойнт-Фортин, а также имеет выход в Карибское море. Площадь региона составляет 495 квадратных километров.

Главой региона на 2019 год является Гленн Рамадхарсингх.

Избирательные округа 
Регион Сипариа разбит на 9 избирательных округов:

 Восточный Опоруч
 Седрос
 Сипариа
 Физабад
 Ла Бреа
 Доу-Виллейдж
 Ерин
 Санта-Флора

Население 
В регионе по данным переписи 2011 года проживает 86 949 человек различных национальностей.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница региона в Facebook

Административные единицы Тринидада и Тобаго